Grisi oder Grisì ist der Name folgender geographischer Orte:
 Grisì, Gemeinde im Bezirk Monreale auf Sizilien, Italien
 Grisi, Ortslage der Gemeinde Selva di Progno in der Provinz Verona, Italien
 Grisi, Ortslage nahe der Stadt Santiago de Querétaro, Mexiko
 Grisi oder auch Grishi ist ein mehrfach vorkommender Flurname in Armenien

Grisi ist der Familienname folgender Personen:
 Carlotta Grisi (1819–1899), italienische Tänzerin, Ballerina
 Gianfranco Grisi (* 13. Mai 1953), italienischer Komponist des 20. Jahrhunderts
 Giuditta Grisi (1805–1840), italienische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Giulia Grisi (1811–1869), italienische Opernsängerin